La Panzerbär Records è un'etichetta discografica tedesca con sede a Berlino che produce musica nazionalista e la vende attraverso un sito web mondiale.

Il nome Panzerbär deriva dal giornale Der Panzerbär, pubblicato nelle fasi finali della Seconda guerra mondiale.

Discografia

CD 
Panzerbär Records 001 Spreegeschwader - Gefangen im System - bandito in Germania
Panzerbär Records 002 Spirit of 88 - Totale Kontrolle, 2003
Panzerbär Records 003 Hier tobt der Bär - Raccolta
Panzerbär Records 004 Die Lunikoff Verschwörung - Die Rückkehr des Unbegreiflichen, 2003
Panzerbär Records 005 Spreegeschwader - Die ersten Jahre
Panzerbär Records 006 Spreegeschwader - Einjahrzent
Panzerbär Records 007 Spreegeschwader - Best of 98 - 01
Panzerbär Records 008 Die Lunikoff Verschwörung - Niemals auf Knien, (Mini CD) 2005
Panzerbär Records 009 Stonehammer - Sons of our Race
Panzerbär Records 010 We will rock you - Das beste aus 2005 - Raccolta
Panzerbär Records 011 Act of Violence – Revolution
Panzerbär Records 012 Tobsucht – Kinder einer dunklen Zeit
Panzerbär Records 013 Die Lunikoff Verschwörung - Heil Froh, 2008
Panzerbär Records 014 Kommando Skin - Trotz allem heiter, 2009
Panzerbär Records 015 Vetaris - Morgen Siegen Wir - bandito in Germania
Panzerbär Records 016 Rock für Deutschland - Live in Gera 2009 - Dal vivo, (Doppio CD, Digi pack)
Panzerbär Records 017 Leitwolf - Es ist Krieg
(numero di catalogo diverso)
X.x.X. Produktion 01 Gift für die Ohren - Splitskiva con Burn Down/X.x.X., (co-proprodotto con X.x.X. Records)

LP 
PBRLP 001 Gefahr im Verzug - Raccolta
PBRLP 002 ???
PBRLP 003 ???
PBRLP 004 Die Lunikoff Verschwörung - Die Rückkehr des Unbegreiflichen, (LP, Pic) 2007

Note

Collegamenti esterni